Aquest llistat mostra els 894 municipis (communes) del departament francès del Pas de Calais, ordenats per ordre alfabètic, i amb el codi INSEE i el codi postal que correspon a cadascun.

 (CUA) Comunitat urbana d'Arràs, creada el 1998.
 (CALL) Comunitat d'aglomeració de Lens - Liévin, creada el 2000.
 (CAHC) Comunitat d'aglomeració d'Hénin - Carvin, creada el 2001.
 (CAC) Comunitat d'aglomeració del Calaisis, creada el 2001.
 (CAB) Comunitat d'aglomeració del Boulonnais, creada el 2000.
 (ACom) Comunitat d'aglomeració de l'Artois, creada el 2002.
 (CASO) Comunitat d'aglomeració de Saint-Omer, creada el 2001.
 (CCNE) Comunitat de Comunes de Noeux et Environs, creada el 2001.

Enllaços externs 
 Gentilicis dels habitants del Pas-de-Calais

 
Pas de Calais